Yevgueni Kirílov puede referirse a las siguiente personas:
 Yevgueni Kirílov (tenista), tenista ruso;
 Yevgueni Kirílov (triatleta), triatleta ruso.